Руха́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ершичского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Рухань.

Главой поселения и Главой администрации является Аполлонова Татьяна Васильевна.

Географические данные 
 Расположение:  южная часть Ершичского района
 Граничит:
 на востоке и юге — с Брянской областью
 на юго-западе — с Белоруссией
 на западе — с Кузьмичским сельским поселением
 на северо-западе — с Ершичским сельским поселением
 на севере — с Егоровским сельским поселением
 на северо-востоке — с Сукромлянским сельским поселением
 Крупные реки: Ипуть, Вороница.

История 
Образовано законом от 2 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года в Руханское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Егоровского и Сукромлянского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 25 населённых пунктов:

Упразднённые
 Гребеневка, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, строительные организации, охотохозяйство .

Примечания 

Муниципальные образования Ершичского района
Сельские поселения Ершичского района
Сельские поселения Смоленской области